Stairway To Rock è un disco tributo al gruppo rock britannico Led Zeppelin pubblicato nel 2004.

Tracce

Album tributo